Ра́мешки () — назва ряду населених пунктів у Росії, пов'язана з діалектним словом рамень («ліс, сусідній з полями, ріллею», «густий ялиновий ліс»).
Вологодська область
 Рамешки — село в Грязовецькому районі.
 Рамешки — село в Нікольському районі.
Костромська область
 Рамешки — село в Кологривському районі.
 Рамешки — село в Нерехтському районі.
 Рамешки — село в Чухломському районі.
Нижньогородська область
 Рамешки — село в Великомурашкінському районі.
 Рамешки — село в Кстовському районі.
Тверська область
 Рамешки — селище міського типу в Тверській області, районний центр Рамешківського району.

Див. також 
 Головінські Рамешки — село в Шаховському районі Московської області.
 Раменки